SSD:
 Solid-state drive — твердотельный накопитель
 Schwartz sequential dropping — Метод Шульце
 SSD (группа)
 С.С.Д. (S.S.D.) — российский (2008) фильм ужасов режиссёра Вадима Шмелёва.
 Super Star Destroyer «Executor» — Имперский Супер Звёздный Разрушитель «Палач»